Ringiculidae är en familj av snäckor. Ringiculidae ingår i ordningen Cephalaspidea, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ringiculidae 6 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Ringiculidae